Los términos Pedro Torres y Pedro de Torres pueden referirse:

 a Pedro Torres Cotarelo (1921–2004), pintor español;
 a Pedro Torres Cruces (1949-), ciclista español;
 a Pedro Torres Ortiz (1893-1977), político mexicano, gobernador de Colima (1939-1943);
 a Pedro Torres, productor y director mexicano;
 a Pedro de Torres Rámila (1583-1658), poeta y humanista español;
 a Pedro de Torres Vera (?-1610), colonizador español, fundador de Lobatera, Venezuela.